Пумпуанг Дуангчан (; , настоящее имя — Рампунг Чит-хан; 4 августа 1961 года, Супханбури, Таиланд — Пхитсанулок, Таиланд, 13 июня 1992 года) — тайская певица и актриса. Она считается одной из виднейших певиц жанра лук тхунг в Таиланде. Одна из первых певиц, сочетавших лук тхунг с электронной музыкой.

Биография 
Рампунг была пятой из 12 детей в бедной крестьянской семье. Она окончила лишь два класса начальной школы, после чего стала работать вместе с семьёй на уборке сахарного тростника.

Отец Рампунг в молодости был популярным местным исполнителем. В 12 лет она начала изучать лук тхунг у одного из известных в Супханбури мастеров. Кроме пения, она училась танцам и выступала в комедийных представлениях. Постепенно она стала развивать собственный стиль. В то время она выступала под псевдонимом Нампунг Муангсупан.

Дуангчан была неграмотной, но хорошо запоминала тексты песен и участвовала в местных музыкальных конкурсах. В возрасте 15 лет она перебралась в Бангкок и стала выступать там, включив в репертуар поп-песни.

Её первые песни были типичными для жанра лук тхунг и рассказывали о деревенской жизни и романтике. К концу 1970-х Рампунг взяла псевдоним Пумпуанг Дуангчан («красивые сиськи») и сменила имидж, сделав упор на сексуальность, после чего её популярность стала расти. Вышедший в 1985 году альбом ‘Aue Hue Lor Jang’ имел огромный успех и принёс ей известность. Композитор и автор слов к большинству её песен Lop Burirat внёс в лук тхунг ритм диско и другие западные элементы, что было хорошо принято аудиторией. С другой стороны, нескромный стиль и разрыв с традициями вызывал и резкую критику.

У Пумпуанг было много разногласий с семьёй и родственниками. Её первый муж убежал с её младшей сестрой, второй брак тоже продлился недолго, несмотря на рождение сына. Семья Пумпуанг обвиняла её мужа в том, что он воспользовался её неграмотностью и присвоил себе её деньги.

Со временем у неё начались проблемы со здоровьем. Волчанка привела к проблемам с почками и в 1992 году она скончалась от почечной недостаточности. По некоторым утверждениям, на её похороны пришло около 200 000 человек, включая короля.

Дискография 

 Kaew Ror Phee (แก้วรอพี่)
 Nak Rong Baan Nok (นักร้องบ้านนอก)
 Noo Mai Roo (หนูไม่เอา)
 Kho Hai Ruai (ขอให้รวย)
 Som Tam (ส้มตำ)
 Nad Phop Na Ampoer (นัดพบหน้าอำเภอ)
 Take Ka Tan Phook Bo (ตั๊กแตนผูกโบว์)
 Anitja Tinger (อนิจจาทิงเจอร์)
 Aai Saang Neon (อายแสงนีออน)
 Bod Rian Rakha Phaeng (บทเรียนราคาแพง)

Фильмография

Фильмы 
 1984 — Chee (ชี)
 1984 — Nang Sao Ka Thi Sod (นางสาวกะทิสด)
 1984 — Khoe Thot Tee Thee Rak (ขอโทษที ที่รัก)
 1984 — Jong Ang Pangad (จงอางผงาด)
 1985 — Thee Rak Ter Yoo Nai (ที่รัก เธออยู่ไหน)
 1986 — Mue Puen Khon Mai (มือปืนคนใหม่)
 1987 — Sanae Nak Rong (เสน่ห์นักร้อง)
 1987 — Chaloey Rak (เชลยรัก)
 1987 — Pleng Rak Phleng Puen (เพลงรัก เพลงปืน)
 1988 — Phet Payak Rat (เพชรพยัคฆราช)

Биографический фильм 
 2011 — The Moon (พุ่มพวง) режиссер Bhandit Thongdee.

Примечания 

Родившиеся в 1961 году
Умершие в 1992 году
Певцы и певицы Таиланда
Умершие от волчанки